Karth ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Karth (1890–1958), deutscher Fußballspieler
 Georg Karth (1884–??), deutscher Kunstturner
 Joseph Karth (1922–2005), US-amerikanischer Politiker
 

Siehe auch:
 Kart (Begriffsklärung)
 Cart